Успе́нская — фамилия (женская форма русской фамилии Успе́нский) и топоним.

 Известные носительницы 
 Успенская, Валентина Ивановна — советский партийный и государственный деятель, председатель Корякского окрисполкома.
 Успенская, Галина Николаевна (1943—2006) — архитектор и педагог.
 Успенская, Елена Борисовна (1916—1966) — советская писательница, жена и соавтор Л. И. Ошанина.
 Успенская, Ирина Александровна (р 1961) — советский и российский химик, доктор химических наук
 Успенская, Ксения Николаевна (1922—2019) — советская художница.
 Успенская, Лидия Александровна (1906—2006) — русская эмигрантка, православный деятель, публицист и переводчик.
 Успенская, Любовь Залмановна (род. 1954) — российская и американская певица, исполнительница городского романса.
 Успенская, Людмила Владимировна (1909—2000) — учёный-иранист и таджиковед, доктор филологических наук.
 Успенская, Мария Алексеевна (1876—1949) — русско-американская актриса и театральный педагог.
 Успенская, Светлана Георгиевна (род. 1965) — советская пловчиха в ластах.
 Успенская-Ошанина, Татьяна Львовна (род. 1937) — советская и российская писательница, дочь Л. И. Ошанина. Топоним 
 Успенская — станица в Краснодарском крае.
 Успенская — железнодорожная станция в Ростовской области.

 См. также 
 Успенская волость (значения)